Champagnac ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Champagnac (Cantal) im Département Cantal
Champagnac (Charente-Maritime) im Département Charente-Maritime

mit Namenszusatz:
Champagnac-de-Belair im Département Dordogne
Champagnac-la-Noaille im Département Corrèze
Champagnac-la-Prune im Département Corrèze
Champagnac-la-Rivière im Département Haute-Vienne
Champagnac-le-Vieux im Département Haute-Loire